Studentenkerk, een kerk gericht op studenten.
 Universiteitskerk (Boedapest), kerk in Boedapest.